Niemcy:
 Brücken – dzielnica gminy Brücken-Hackpfüffel w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz
 Brücken – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Brücken (Pfalz) – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Osoby:
 Matthias Brücken – niemiecki piłkarz